Eppenstein bezeichnet:
 Eppenstein (Gemeinde Weißkirchen in Steiermark),  Ortschaft von Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal
 Burg Eppenstein, Burg in Eppenstein, Steiermark

Eppenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbero von Eppenstein (um 980–1039), Markgraf und Herzog in Kärnten
 Adalbero von Eppenstein (Bischof) († 1057), Bischof von Bamberg
 Emil Eppenstein (1851–1919), Publizist in Berlin und Wien, siehe Silvester Frey
 Friedrich Eppensteiner (1880–1970), Lehrer, Gemeinderat von Tübingen, Sportfunkinär
 Georg Eppenstein (1867–1933), deutscher Chemiker und Mordopfer der Köpenicker Blutwoche

 Liutold von Eppenstein (um 1050–1090), Herzog von Kärnten und Markgraf von Verona
 Otto Eppenstein (1876–1942), deutscher Physiker
 Siegfried I. von Eppenstein († 1084), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Mainz, siehe Siegfried I. (Mainz)
 Ulrich von Eppenstein (um 1055–1121), Abt von St. Gallen
 Widerad von Eppenstein († 1075), deutscher Geistlicher, Abt von Fulda
 Eppenstein, aus dem  Thurgau stammendes Adelsgeschlecht 

Siehe auch:
 Eppensteiner, aus der Steiermark stammendes Adelsgeschlecht
 Eppstein
 Epstein